KCD steht für:
 Kompetenzcenter Digitalisierung
 Kingdom Come: Deliverance, ein tschechisches First-Person-Rollenspiel

kcd steht für:
 Kilocandela entsprechend 103 Candela, SI-Einheit der Lichtstärke
 Ngkâlmpw Kanum (ISO-639-3-Code), Dialekt aus einer Dialektkette der Trans-Fly-Bulaka-River-Sprachen auf Neuguinea

Abkürzung